Николай Никитич Булич  () — историк русской литературы, член-корреспондент Императорской Академии наук, магистр философских наук, доктор славяно-русской филологии, тайный советник, профессор и ректор Императорского Казанского университета (1882—1885).

Биография

Происхождение 
Согласно метрическим книгам, Николай Булич родился  года в дворянской семье в городе Кургане Курганского округа Тобольской губернии Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Был крещён  года священником Афанасием Бирюковым. Восприемниками были: коллежский асессор Гавриил Васильев и коллежского секретаря Стефана Гуляева жена Стефанида. Имя матери ребёнка не указано, и даже запись сделана в конце списка, родившихся в 1824 году. Кроме того, дата рождения самим Николаем Никитовичем называлась  года, что и было использовано биографическими энциклопедиями.

Его отец, Никита Иванович Булич, происходил из дворян Черниговской губернии, надворный советник, впоследствии — коллежский советник. В 1821 году в составе канцелярии С. Т. Батенькова, управлявшего X округом путей сообщения при сибирском генерал-губернаторе М. М. Сперанском, он был направлен на ревизию в город Курган, где и женился; в семье Никиты Ивановича было пять сыновей: Николай, Степан, Александр, Константин и Павел.

В 1828 году Буличи уехали из Кургана в Киев. В 1832 году Никита Иванович Булич овдовел, в 1835 году переехал в Казань, где служил секретарём жандармского начальника.

Образование и преподавательская деятельность 
В 1841 году Николай Булич окончил Вторую Казанскую мужскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, который окончил в 1845 году с золотой медалью и званием кандидата за диссертацию «О философии Шеллинга».

После защиты  диссертации «Значение формального и метафизического взгляда на науку логики с особенным рассмотрением логического учения Аристотеля» он получил степень магистра философских наук и  был избран адъюнктом при кафедре философии. В службу вступил , но в том же году преподавание философии было передано профессорам богословия, и Булич оказался «за штатом».

После оставления профессором Фойгтом Казанского университета  Буличу была предоставлена кафедра русской словесности, с обязательством получить в течение года степень доктора. После того как он  был утверждён доктором русского языка и словесности за диссертацию «Сумароков и современная ему критика», защищённую в Петербургском университете,  он был избран экстраординарным профессором Казанского университета по кафедре русской словесности;  избран ординарным профессором по той же кафедре.

Николай Булич получил в качестве поощрения от царя землю, расположенную на территории села Русский Юрткуль Спасского уезда Казанской губернии (ныне в Ульяновской области). В 1850-х годах он привез рабочих крестьян из города Углича, выменянных на породистых собак. Приехали семьи, которые носили фамилии, такие как Кузнецовы, Максимовы, Пахомовы, Семеновы и другие. Был построен большой одноэтажный дом, состоящего из множества комнат, в котором жил сам хозяин с семьей и прислугами. Затем построили небольшую часовню, в которой во всех четырех углах находились иконы, на специально сделанных ставках. Рядом с домом построили «людскую», для крестьян, к ней пристроили столовую, в которой они могли питаться и общественную баню для крестьян, около нее построили и конюшню для скотины рабочих. В начале 1930-х годов барский дом разрушили, и часть срубов перекатали в Матвеевское для постройки больницы.. Николай совместно с братьями Александром и Константином имел в сц. Кушникове и д. Приютовке Чистопольского уезда 98 душ крестьян и 976 десятин земли.

В 1857—1859 годах находился в заграничной командировке. Вскоре после возвращения из-за «подозрений во вредном направлении его чтений»  приказом министра народного просвещения был причислен к министерству с увольнением от должности профессора. В 1860—1861 годах работал в Петербургской публичной библиотеке над докторской диссертацией по философии эпохи Возрождения, успешно выступал с публичными лекциями и ждал решения вопроса относительно своего утверждения на кафедру философии в Санкт-Петербургском университете. В это время он принадлежал к тайному обществу «Библиотека казанских студентов»; сотрудничал в «Колоколе» Герцена. Тем не менее, 4 января 1861 года Н. Н. Булич был восстановлен ординарным профессором русской словесности Казанского университета.

С  по  исполнял должность декана историко-филологического факультета. С  — действительный статский советник. После введения университетского устава 1863 года он был избран проректором университета и занимал эту должность до .

В 1873—1875 годах он преподавал по вакантной кафедре славянских наречий. С 1875 года —  заслуженный профессор;  был избран деканом историко-филологического факультета, оставаясь в этой должности до ; затем он был деканом ещё с  до , когда был избран ректором Императорского Казанского университета (утверждён в этой должности только ).

В 1881 году Булич решил возвести сад в усадьбе Юрткули. Первоначально перекрыли плотиной, засадили тальником запруду, проложили дорогу и вместо оврага, расположенного не далеко от дома, образовалось озеро, именуемое  Жибленкой. К этому времени в барском доме выкопали погреб и кладовые землянки, для дальнейшего хранения вина, сделанного из фруктов собственного сада. Вокруг Жибленки посадили яблони разных сортов, отступив около 70 метров от дома до озера, насадили липовую аллею. С южной и  юго-восточной стороны от ветра посадили сосновую рощу площадью 50 соток. С северной  стороны посадили морозоустойчивые сорта яблонь. С севера на юг, начиная от яблонь, посадили клен канадский, дуб черешчатый, липу и березняк длиной 25 метров. С запада усадьбы посадили акацию, а с лицевой стороны дом засадили сиренью двух сортов: белую и сиреневую. Вблизи дома с севера на юг полукругом посадили три сосны и три ели. На Жибленке поставили водокачку  для полива посаженных деревьев.

Вышел в отставку .

Современники утверждали, что он великолепно читал свои лекции, «державшие аудиторию всегда в напряженном внимании .

Николай Никитич Булич скончался  года в звании заслуженного профессора и почётного члена Казанского университета в имении Юрткули в селе Юрткули (Архангельское)  Спасского уезда Казанской губернии, ныне село Русский Юрткуль входит в Матвеевское сельское поселение Старомайнского района .  был похоронен  города Казани.

Библиотека Н. Булича, около 7 000 томов, представляла по своему содержанию огромную ценность. Имелся рукописный каталог, составленный по годам, в порядке приобретения, снабженный необходимыми пояснениями, а также карточные алфавитный и систематический каталоги. В 1893 г. Н. Булич пожертвовал свою библиотеку Казанскому университету.

Награды 
 Орден Святой Анны I степени.
 Орден Святого. Станислава I степени, 1876 год
 Орден Святого Владимира III степени, 1870 год
 Орден Святой Анны II степени, 1864 год
Около 1880 года Н. Н. Булич получил чин тайного советника. В 1883 году Академия наук выбрала его своим членом-корреспондентом, а Совет Казанского университета — почётным членом.

Труды 
Николай Никитич Булич был литературоведом; критические литературные статьи в казанских газетах он подписывал как «Н. Б-ч.».

 Сумароков и современная ему критика / Соч. Н. Булича, представл. в Имп. С.-Петерб. ун-т на степ. д-ра слав.-рус. филологии. — Санкт-Петербург : тип. Э. Праца, 1854
 Значение Пушкина в истории русской литературы : (Введ. в изуч. его соч.) : Речь, произнес. в торжеств. собр. Имп. Казан. ун-та, э.-орд. проф. рус. словесности Николаем Буличем, 9 окт. 1855 г. — Казань : тип. Ун-та, 1855
 Литература и общество в России в последнее время : Речь, чит. в годовом собр. Имп. Казан. ун-та орд. проф. Н. Буличем 5 нояб. 1865 г. — Казань : Унив. тип., 1865
 К столетней памяти Ломоносова. — Казань : Унив. тип., 1865
 Биографический очерк Н. М. Карамзина и развитие его литературной деятельности : Чит. на родине Карамзина, в Симбирске, на юбил. вечерах в память первой столет. годовщины дня его рождения, 1 и 2 дек. 1866 г. — Казань : Унив. тип., 1866
 О мифическом предании, как главном содержании народной поэзии. — Казань : тип. Ун-та, 1870
 В. А. Жуковский. (1783—1883) : Чит. публично в зале Ун-та в 100-лет. годовщину дня рождения Жуковского, 29 янв. 1883 г.. — Казань : Унив. тип., 1883
 В виду забытого юбилея : [Страничка из истории нар. образования в Казани] : [По поводу 100-лет. юбилея Казан. гор. уч-ща] / [Н. Булич] — Казань : тип. Губ. правл., 1886
 Из первых лет Казанского университета. (1805—1819) : Рассказы по арх. документам / [Соч.] Н. Булича. Ч. 1-2. — Казань : тип. Имп. ун-та, 1887—1891
 Разбор сочинения Е. Шмурло: «Митрополит Евгений, как ученый. Ранние годы жизни (1767—1804)». Спб. 1888, составленный членом-корреспондентом Н. Н. Буличем. — Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1890
 Алфавитный каталог книг, пожертвованных Университету почетным членом, заслуженным ординарным профессором его, Н. Н. Буличем. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1896
 Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века : Т. 1-2 / Н. Н. Булич. — Санкт-Петербург : тип. М. М. Стасюлевича, 1902. Том I. Том II.

Кроме статей в «Отечественных Записках» 1857 г., «Атенее» 1859 г., «Русском Слове» 1860 г. и «Московских Ведомостях» 1860—61 гг. (В. Ф. Корша).

Его сын, Борис Николаевич Булич, после смерти отца издал в Санкт-Петербурге его «Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века».

Семья 
Буличи — дворяне Черниговской губернии, род внесён во 2-ю часть дворянской Родословной книги «Военное дворянство, приобретенное чином военной службы».
 Отец, Никита Иванович Булич, коллежский советник. Его род внесен в 3-ю часть Дворянской родословной книги Казанской губернии «Дворянство бюрократическое, приобретенное чином гражданской службы или пожалованием ордена» по определению Казанского дворянского депутатского собрания от , утвержденному указом Герольдии от .
 Брат, Степан Никитич ( — ?), помещик.
 Брат, Александр Никитич ( — 1864 год), полковник.
 Брат, Константин Никитич ( — 1871 год), надворный советник, в 1871—1874 чистопольский и мамадышский уездный предводитель дворянства.
 Брат, Павел Никитич ( — ?), помещик.
 Жена, вдова есаула Дворникова, Юлия Васильевна, брак заключен , за женой при выс. Шигалеевка и выс. Васильевка Спасского уезда 629 десятин земли.
 Сын, Борис Николаевич ( — 1 мая 1921 года), управляющий отделением Департамента общих дел при министре внутренних дел, действительный статский советник за отличие (1907), имел родовое имение в 1200 десятин в Казанской губернии.
 Внук Георгий Борисович ( — после 1920 года)
 Внучка Елена Борисовна ( — ?)
 Племянник, Сергей Константинович ( — 15 апреля 1921 года), российский лингвист и этнограф; известен также как композитор и историк музыкальной культуры.
 Племянник, Пётр Константинович ( — 2 марта 1936), учёный, работал в НИИ органических полупроводников и красителей.

Примечания

Литература 
 
 Булич, Николай Никитич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1. — С. 45—47.

Ссылки 
 Профессор Николай Булич. Кто он, и как прожил жизнь?

Выпускники Второй Казанской гимназии
Заслуженные профессора Императорского Казанского университета
Ректоры Императорского Казанского университета
Тайные советники